Campionatul Balcanic de Atletism din 2022 s-a desfășurat între 18 și 19 iunie 2022 pe stadionul „Nicolae Mărășescu” din Craiova, România.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; RE - record european; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Note

Legături externe 
  Balkan Senior Championships la Asociația Balcanică a Federațiilor de Atletism
 Rezultate la Federația Română de Atletism
  Balkan Championships la Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism
  2022 Balkan Athletics Championship la athleticspodium.com

2022 în sport
Campionatul Balcanic de Atletism
Competiții sportive internaționale găzduite de România
Sport în Craiova